Biografies:
 Joana d'Arc, mística i heroïna francesa, actualment patrona de França i santa de l'Església Catòlica
 Joan Van Ark, actriu estatunidenca
 Música: Jeanne d'Arc au bûcher, oratori de 1938 del compositor Arthur Honegger amb llibret de Paul Claudel 
 Cinema:
 Jeanne d'Arc (pel·lícula), pel·lícula francesa de 1900 dirigida per Georges Méliès
 La Passion de Jeanne d'Arc, pel·lícula francesa de 1928 dirigida per Carl Theodor Dreyer
 Joan of Arc (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 1948 dirigida per Victor Fleming
 Giovanna d'Arco al rogo, pel·lícula italiana de 1954 dirigida per Roberto Rossellini
 Procès de Jeanne d'Arc, pel·lícula francesa de 1962 dirigida per Robert Bresson
 Joana d'Arc (pel·lícula), pel·lícula francesa de 1999 dirigida per Luc Besson
La donzella d'Orleans (pel·lícula), pel·lícula estadounidenca de televisió de 1957, dirigida per Otto Preminger
 Televisió: Joan of Arc (minisèrie), minisèrie estatunidenca de televisió de 1999 dirigida per Christian Duguay
 Videojoc: Jeanne d'Arc (videojoc), videojoc per a PlayStation Portable
 Esports: Association Sportive et Culturelle Jeanne d'Arc, club senegalès de futbol de la ciutat de Dakar